Szakács Sándor (1917–1965) színművész
Szakács Sándor (1936–2011) történész, egyetemi tanár
Szakács Sándor (1950) erdélyi magyar geológus

hasonló nevűek
Szakácsi Sándor (1952–2007) színművész